Чанчжэн 2D или CZ-2D или «Чанчжэн-2D» (, буквально Чанчжэн 2D) — двухступенчатая одноразовая орбитальная ракета-носитель Китайской Народной Республики серии «Чанчжэн». В основном применяется для выведения на околоземную или солнечно-синхронную орбиту разведывательных спутников серии Fanhui Shi Weixing (FSW).

Конструкция 

Разработка «Чанчжэн-2D» была начата в феврале 1990 года.

Первая ступень 
Первая ступень такая же, как и у ракеты «Чанчжэн-4», имеет длину 27,910 метра при диаметре 3,35 метра. Потребляет  топлива, состоящего из N2O4 и несимметричного диметилгидразина. Стартовая масса первой ступени составляет . Оснащена двигателем YF-21C, способным развивать тягу 2961,6 кH и удельный импульс 2550 с. Время работы двигателя составляет 170 секунд.

Вторая ступень 
Вторая ступень является усовершенствованной второй ступенью «Чанчжэн-4», имеет длину 10,9 метра при диаметре 3,35 метра, стартовую массу 39 550 кг. Масса НДМГ —  . Оснащена  двигателем YF-24C с тягой в вакууме 742,04 кН и управляющим двигателем с вакуумной тягой 47,1 кн (удельные импульсы 2942 с и 2834 с соответственно).

История запусков

Примечания 

Ракеты-носители Китая